Перо́вский — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

* Перовский, Алексей Алексеевич (1787—1836) — писатель, известный как Антоний Погорельский.
 Перовский, Борис Алексеевич (1815—1881) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, граф.
 
 Перовский, Евгений Иосифович (1890/1891—1968) — советский педагог.
 
 Перовский, Николай Иванович (ум. 1858) — губернатор Крыма, градоначальник Феодосии.
 Перовский, Пётр Николаевич (1818—1865) — российский государственный деятель, генеральный консул в Генуе, действительный статский советник.

Другие значения 
 «Перовский» — первый пароход Аральской флотилии, названный в честь основателя этого флота, оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского.
 Перовский уезд — административно-территориальная единица, существовавшая в составе Сырдарьинской области Российской империи.

См. также 
 Перовск
 Перовское
 Перовскит
 Перовския